Eretismo pode referir-se a várias coisas:
 Estado de excitação;
 Ereção
 Síndrome clínica típica da intoxicação por Mercúrio (Hg) na qual o paciente apresenta quadro neurológico/psiquiátrico e motor, com os seguintes sinais e sintomas: ansiedade, irritabilidade, perda de memória, cansaço e desânimo, labilidade emocional, baixa autoestima, depressão, delírios, alucinações, etc.

Faz parte da "Tríade da Intoxicação Aguda por Mercúrio" e está diretamente relacionada à Síndrome de Minamata.

Ligações externas 
 

Doenças
Desambiguação